Святая Мильдрит (Мильдрита, Мильдреда, Мильдтрита, Мильреда; ; fl. 694—716/733) — англосаксонская аббатиса VIII века, настоятельница монастыря Минстер-на-Танете. Канонизирована, мощи перевезены в Кентербери. День памяти — 13 июля.

Биография 
Милдрит принадлежала к роду  и была дочерью короля , правителя мерсийского суб-королевства Магонсет, и Эббы, внучки короля Кента Этельберта I.

Её сестрами были  из Уэнлока и , которые также считались святыми. Милдрит и её семья фигурирует в Кентской королевской легенде (также известной как «Легенда о Милдрит»).  в XI веке написал житие Милдрит (). «Nova Legenda Anglie» 1516 года даёт её подробное жизнеописание.

Семья матери Милдрит имела тесные связи с меровингскими правителями Галлии, где Милдрит получила образование в престижном . Она постриглась в монахини в аббатстве Минстер-на-Танете, которое основала её мать, и стала там аббатисой в 694 году. В Па-де-Кале существует целый ряд церквей, посвящённых Милдрит, в том числе и Миллам, что позволяет предположить её продолжавшуюся связь с Галлией. Милдрит умерла в Минстер-на-Танете после 732 года и была похоронена в монастырской церкви Святой Марии.

Примечания

Литература 
 Brooks, Beda: The world of Saint Mildred, c. 660—730. A study of an Anglo-Saxon nun in the golden age of the English Church, Bath 1996, .
 Rollason, David W.: The Mildrith legend. A study in early Medieval hagiography in England. Leicester 1982, .
 Love, R. C., «Mildrith, St» in Michael Lapidge et al., The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell, 1999. 
 Rollason, D. W., The Mildrith Legend: a study in early medieval hagiography in England (series «Studies in the Early History of Britain», Leicester University Press) 1982. (This includes the full Latin text of the 13th century Bodley 285 Text and the Vita Mildrethae of Goscelin of Canterbury.)
 Introduction and primary texts of three Anglo-Saxon Lives of St Mildreth, dated between 725 and 974, in Old English: Þá hálgan (aka The Kentish Royal Legend); Caligula 'Life of St Mildrith' (with translation); The Lambeth Palace text of Þá hálgan.
 O.S.B., «Saint Mildred and her Kinsfolk», Virgin Saints of the Benedictine Order, Catholic Truth Society, London, 1903
 Nova Legenda Anglie (first published in 1516. This ed. 1901.) The entry for De Sancta Mildreda is in Vol. II p. 193—197

Ссылки 
 Mildrith 1 // Prosopography of Anglo-Saxon England

Иклинги
Святые Англии
Католические святые
Христианские святые VII века
Христианские святые VIII века
Аббатисы VII века
Аббатисы VIII века